

Єпископи 
 Альфонсо Міліан Соррібас

Статистика 
Згідно з «Annuario Pontificio» і Catholic-Hierarchy.org:

|-
| 1949 || 36.400 || 36.400 || 100,0 || 65 || 49 || 16 || 560 || || 21 || 98 || 153
|-
| 1959 || 42.629 || 42.629 || 100,0 || 109 || 87 || 22 || 391 || || 35 || 106 || 173
|-
| 1970 || 39.230 || 39.236 || 100,0 || 97 || 80 || 17 || 404 || || 27 || 70 || 40
|-
| 1980 || 33.785 || 33.825 || 99,9 || 82 || 68 || 14 || 412 || || 20 || 86 || 175
|-
| 1990 || 32.860 || 32.900 || 99,9 || 69 || 56 || 13 || 476 || || 23 || 75 || 153
|-
| 1999 || 97.200 || 98.073 || 99,1 || 123 || 83 || 40 || 790 || || 52 || 160 || 274
|-
| 2000 || 95.300 || 96.250 || 99,0 || 123 || 83 || 40 || 774 || || 52 || 153 || 274
|-
| 2001 || 96.125 || 98.073 || 98,0 || 114 || 75 || 39 || 843 || || 51 || 166 || 274
|-
| 2002 || 96.328 || 98.658 || 97,6 || 103 || 75 || 28 || 935 || || 42 || 131 || 308
|-
| 2003 || 95.200 || 97.800 || 97,3 || 104 || 77 || 27 || 915 || || 41 || 132 || 308
|-
| 2004 || 95.000 || 95.887 || 99,1 || 100 || 74 || 26 || 950 || || 42 || 127 || 274
|-
| 2006 || 95.498 || 102.580 || 93,1 || 97 || 70 || 27 || 984 || || 38 || 132 || 274
|-
| 2012 || 96.600 || 104.700 || 92,3 || 85 || 63 || 22 || 1.136 || || 29 || 137 || 242
|}

Посилання